Echinocamptus är ett släkte av kräftdjur. Echinocamptus ingår i familjen Canthocamptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Echinocamptus